Moviment Revolucionari Liberal, partit polític històric de Colòmbia
 Llançacoets múltiple (del seu nom en anglès Multiple Rocket Launcher), llançadora d'artilleria de coets